Giovanni Busani – ex calciatore e allenatore di calcio italiano
 Umberto Busani – calciatore italiano